Justyn – miasto w USA, w stanie Teksas
 Justyn – imię
 Święty Justyn – żyjący w II w. filozof i pisarz chrześcijański
 Justyn I (ok. 450-527) – cesarz bizantyjski od  518
 Justyn II (ok. 520-578) –  cesarz bizantyjski od 565
 Justyn – duchowny Greckiego Kościoła Prawosławnego
 Justyn – biskup Cerkwi Prawdziwych Prawosławnych Chrześcijan Hellady
 Justyn – rosyjski biskup prawosławny
 Justyn – rosyjski biskup prawosławny
  Justyn − rosyjski biskup prawosławny
 Justyn – patriarcha Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego
 Justyn – rumuński biskup prawosławny
 Justyn – serbski mnich prawosławny, teolog, święty Serbskiego Kościoła Prawosławnego
 Justyn – serbski biskup prawosławny

 Justynian